Pilotenlizenz steht für:

 Im Allgemeinen für die Berechtigung zum Fliegen eine Flugzeugs, siehe Pilot#Fluglizenz 
Im Speziellen:
 Verkehrspilotenlizenz
 Berufspilotenlizenz
 Multi-Crew Pilot Licence
 Privatpilotenlizenz
Privatpilotenlizenz Hubschrauber
 Leichtluftfahrzeug-Pilotenlizenz
 Segelflugzeugpilotenlizenz
 Ballonpilotenlizenz
 Sportpilotenlizenz

Siehe auch: